Victoria Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Victoria Township (Arkansas)
 Victoria Township (Illinois)
 Victoria Township (Iowa)
 Victoria Township (Kansas)
 Victoria Township (Nebraska)
 Victoria Township (North Dakota)